Alfredo Barra Lázaro (n. 1946 ) és un tècnic agrícola espanyol que va treballar com a conservador de col·leccions al Reial Jardí Botànic de Madrid del Consell Superior d'Investigacions Científiques fins al novembre de 2011; actualment està jubilat. Ha estudiat durant anys la taxonomia del gènere Narcissus (Amaryllidaceae).

Publicacions 
 Barra, A., E. Blanco, J. Grijalbo 2011. Narcisos ibéricos. Quercus, vol. 301, pp. 40-52.
 Barra, A. 2002. Notas sobre Narcissus L. (Amaryllidaceae), III. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 60 (1), pp. 222-224 
 Barra, A. 2001. Notas sobre Narcissus L. (Amaryllidaceae) II. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 59 (2), pp. 350-351.
 Barra, A. 2000. Dos nuevas variedades de Narcissus triandrus L. (Amaryllidaceae). Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 58 (1), pp. 184-186 
 Barra, A. 1999. Notas sobre Narcissus L. (Amaryllidaceae). Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 57 (1), pp.178-180
 Barra, A., G. López González 1995. Nota nomenclatural sobre Narcissus capax Salisb. (Amaryllidaceae). Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 53 (1), pp. 136-138 
 Barra, A., G. López González 1994. Sobre la identidad de Narcissus minor L. (Amaryllidaceae) y plantas afines. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 52 (2), pp. 171-178
 Barra, A., G. López González 1992. Notas sobre el género Narcissus L. (III). Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 50 (1), pp. 123
 Armada, J., A. Barra 1992. On Aloysia Palau (Verbenaceae). Taxon, vol. 41, pp. 88-90
 Barra, A., G. López González 1986. Notas sobre el género Narcissus L. (II). Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 43 (2), pp. 463-464
 Barra, A., G. López González 1986. Diferencias entre Narcissus cantabricus DC. subsp. luteolentus Barra & G. López y Narcissus hedraeanthus (Webb & Heldr.) Colmeiro. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 43 (1), pp. 185-187
 Barra, A., G. López González 1984. Notas sobre el género Narcissus L.. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 41 (1), pp. 202-203
 Barra, A., G. López González 1983. Datos cariológicos sobre el género Narcissus L.. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 40 (2), pp. 369-377
 Barra, A., G. López González 1983. Tipificación de los táxones del género Narcissus L. (Amaryllidaceae) descritos por Linneo. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 40 (2), pp. 345-360 
 Barra, A. 1983. Crocus nevadensis Amo en Valencia. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 40 (1), pp. 284
 Barra, A. 1982. Sobre algunos Crocus españoles. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 39 (2), pp. 541-543
 Barra, A., G. López González 1982. Novedades en el género Narcissus L.. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 39 (2), pp. 297-299
 Barra, A., G. López González 1982. Una nueva localidad para Narcissus tortifolius Fdez. Casas. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 39 (1), pp. 212
 Barra, A., G. López G. 1982. Narcissus assoanus Duf. subsp. praelongus, subsp. nov. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 39 (1), pp. 209-210
 Barra, A., G. López González 1982. Notas sueltas sobre el género Narcissus en España. Anales del Jardín Botánico de Madrid, ISSN 0211-1322, vol. 39 (1), pp. 67-78

Notes

Enllaços externs 

Botànics madrilenys
Biòlegs madrilenys